Carlo Vitale (1902-1996) – pittore italiano
 Carlo Vitale (1912-1989) – direttore d'orchestra italiano
 Carlo Vitale (1930-1973) – politico italiano